Kayangel beschreibt mehrere geographische Orte

 Kayangel (Palau), einen Teilstaat von Palau
 Kayangel (Atoll), ein Atoll von Palau
 Kayangel (Insel), eine Insel von Palau